Olszanica heißen folgende Ortschaften in Polen:
 Olszanica (Powiat Leski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Leski der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Olszanica (Sadlinki) (dt. Ellerwalde), Dorf im Powiat Kwidzyński der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Sadlinki
 Olszanica (Zagrodno) (dt. Neuschweinitz), Dorf im Powiat Złotoryjski der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Zagrodno